Ла-Гард () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ла-Гард () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Ла-Гард () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар